Quiché (El Quiché) – departament w Gwatemali
 Quiche – rodzaj wypieku, odmiana tarty
 Kicze  (Quiché) – grupa Indian Ameryki Środkowej
 kicze – język Indian Kicze